{{Nogometna reprezentacija
| ime                = Poljska
| grb                = Poljski nogometni savez.svg
| nadimak            = Biało-czerwoni("Bijelo-crveni")Białe Orły("Bijeli orlovi")
| savez              = Polski Związek Piłki Nożnej(Poljski nogometni savez)
| izbornik           =  Czesław Michniewicz
| kapetan            = Robert Lewandowski
| najviše nastupa    = Robert Lewandowski (134)Jakub Błaszczykowski (108)Michał Żewłakow (102)
| najbolji strijelac = Robert Lewandowski (76)Włodzimierz Lubański (48)
| FIFA               = 21.
| ažurirano          = 27. svibnja 2021.
| pattern_la1            = _pol20h
| pattern_b1             = _pol20h
| pattern_ra1            = _pol20h
| pattern_sh1            = _pole18a
| pattern_so1            = _poland18h
| leftarm1               = FFFFF
| body1                  = FFFFFF
| rightarm1              = FFFFFF
| shorts1                = FFFFFF
| socks1                 = FFFFFF
| pattern_la2            = _pol20a
| pattern_b2             = _pol20a
| pattern_ra2            = _pol20a
| pattern_sh2            = _pole18h
| pattern_so2            = 
| leftarm2               = F9001C
| body2                  = F9001C
| rightarm2              = F9001C
| shorts2                = F9001C
| socks2                 = F9001C
| prva utakmica   =  1:0 (Budimpešta, Mađarska, 18. prosinca 1921.)
| najveća pobjeda =  10:0 (Kielce, Poljska, 1. travnja 2009.)
| najveći poraz   =  8:0 (Kopenhagen, Danska, 26. lipnja 1948.)
| Nastupi na SP           = 8
| Prvi put na SP          = 1938.
| Najbolji rezultat na SP = 3. mjesto (1974., 1982.)
| Naziv kontinentalnog prvenstva                = Europsko prvenstvo u nogometu
| Nastupi na kontinentalnom prvenstvu           = 4
| Prvi put na kontinentalnom prvenstvu          = 2008.
| Najbolji rezultat na kontinentalnom prvenstvu = Četvrtfinale (2016.)
| medalje =

}}

Poljska nogometna reprezentacija predstavlja Poljsku u međunarodnom muškom nogometu. Pod upravom je Poljskog nogometnog saveza (Polski Związek Piłki Nożnej - PZPN). Svoje domaće utakmice igra na Nacionalnom stadionu u Varšavi.

Najveće uspjehe Poljska je ostvarila tijekom svog "zlatnog razdoblja", 1972. – 1983., kada je bila dvaput treća na svijetu (SP 1974. i SP 1982.) te osvojila zlato na OI 1972. i srebro na OI 1976. Manje su uspjeha Poljaci imali na Europskom prvenstvu, na kojem su prvi put sudjelovali tek 2008. godine. Poljska je, uz Ukrajinu, sudomaćin Europskog prvenstva 2012. godine te se reprezentacija automatski plasirala na to natjecanje.

 Trenutačni sastav 
Poljski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 10. studenog 2022. Tri dana kasnije Kamil Grabara zamijenio je ozlijeđenog Bartłomieja Drągowskog.Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 16. studenog 2022. nakon utakmice protiv Čilea.''

Izbornici

Najbolji strijelci

Igrači s najviše nastupa

Poznati igrači
Igrači koji su odigrali najmanje 50 utakmica za nacionalni sastav i postigli najmanje 10 golova. 

Zadebljanje - Označava igrača s najmanje 50 nastupa i 10 golova.

Izvori

Vanjske poveznice

 Službena stranica  
 90minut.pl 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Poljskoj
Nogomet

sq:Federata Polake e Futbollit